Akizuki (jap. ) bezeichnet:

 eine Stadt in der Präfektur Fukuoka, siehe Akizuki (Fukuoka) (heute: Asakura)
 ein Lehen mit dieser als Hauptstadt, siehe Akizuki (Han)
 eine Familie des japanischen Schwertadels, siehe Akizuki (Klan)
 ein japanischer Zerstörer von 1941 und Typschiff der der Akizuki-Klasse (1941) mit 12 Schiffen, siehe Akizuki (Schiff, 1941)
 ein japanischer Zerstörer von 1959 und Typschiff der Akizuki-Klasse (1959) mit 2 Schiffen, siehe Akizuki (1959)
 ein japanischer Zerstörer von 2010 und Typschiff der Akizuki-Klasse (2010) mit 4 Schiffen, siehe Akizuki (2010)